Ocean Ranger – piattaforma petrolifera mobile, vittima di un disastro nel 1982
 Ocean Ranger – videogioco del 1988